Владимир Шельтинг:
 Шельтинг, Владимир Романович (1821—1872) — русский генерал-майор, сын Романа Петровича Шельтинга.
 Шельтинг, Владимир Владимирович (1864—1921) — русский контр-адмирал, сын Владимира Романовича Шельтинга.